Анато́лий Миха́йлович Мущи́нка (; 19 августа 1970, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР) — советский и украинский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Украины.

6 марта 1992 года в Одессе на 20-й минуте матча, выступая в составе львовских «Карпат», Анатолий Мущинка забил в ворота «Черноморца» первый гол в истории национальных чемпионатов Украины.

Единственную игру за сборную Украины сыграл 27 апреля 1993 года в Одессе на Центральном стадионе Черноморского морского пароходства. Это был товарищеский матч со сборной Израиля (1:1). В матче представлял цвета запорожского «Металлурга». В перерыве после первого тайма был заменён Александром Гайдашем.

Личная жизнь 
Женат, двое дочерей. 23 года прожил в Германии, получил немецкое гражданство, однако, впоследствии вернулся в родной город Мукачево.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юниоров (до 19): 1988

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Футбольная Украина
 Статистика на сайте legioner.kulichki.com

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Хомбург»
Игроки ФК «Саарбрюккен»